Montclus (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montclus (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże